El término excitación puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la excitación magnética, uno de los tres campos que describen el magnetismo desde el punto de vista macroscópico;
 a la excitación sexual, la segunda fase de la respuesta sexual humana;
 a la excitación neurológica, una activación general fisiológica y psicológica del organismo en el ser humano.

Enlaces externos